Pierwszy gabinet Roberta Walpole’a – urzędujący w latach 1721–1730
 Drugi gabinet Roberta Walpole’a – urzędujący w latach 1730–1742